HGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Duene, Helgoland, Germania